Die Liste von Erdbeben des 21. Jahrhunderts ist eine Zusammenstellung aller bisherigen relevanten Erdbeben seit 2001 mit Informationen zu Epizentrum, der Herdtiefe, der Stärke und Intensität von Erdbeben, dazu die Anzahl der durch das Erdbeben selbst bzw. dessen Begleiterscheinungen wie Tsunami, Erdrutsch, Bodenverflüssigung u. ä. umgekommenen und vermissten Personen.

Als relevant für die hier geführte Liste gelten Erdbeben, die mindestens eines der folgenden Merkmale aufweisen:
 Momenten-Magnitude gleich oder größer 7,0
 nennenswerte Schäden bei einer Intensität auf der Mercalliskala oder ihren Modifikationen von mindestens VII
 Berichterstattung in Massenmedien auf mehreren Kontinenten
 sonstige Besonderheiten

Liste

Legende 
 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (siehe Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2001 

Insgesamt kamen im Jahr 2001 mehr als 21.000 Menschen durch Erdbeben ums Leben, das opferreichste Beben war das Erdbeben in Gujarat, das stärkste das Erdbeben vor Peru mit der Magnitude 8,4.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2017 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2018 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2019 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2020 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2021 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2022 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

2023 

 T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
 M = Magnitude
 MW = Stärke des Erdbebens auf der Momenten-Magnituden-Skala
 I = Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 Q = Quelle der Informationen (s. Abschnitt Einzelnachweise)
 k. A. = keine Angaben möglich

Siehe auch 
 Liste von Erdbeben
 Liste von Katastrophen

Weblinks 
 Latest Earthquakes in the World – Past 7 days. Weltkarte der Erdbeben der letzten Woche mit Magnituden ≥ 4,5 des United States Geological Survey (englisch)
 EMSC – Latest Earthquakes in the World. Internetseite des EMSC/CSEM mit aktuellen Erdbeben in Welt

Einzelnachweise 
Hauptquellen der Tabelle:
  Erdbebenkatalog in CSV (Dateiformat) bis 26. Dezember 2007, United States Geological Survey (englisch)
 Significant Earthquake Database. Datenbank mit Schadensbeben seit 2150 v. Chr., National Geophysical Data Center, Boulder CA (englisch)
 Significant Earthquakes. Liste bedeutender Beben pro Jahr, United States Geological Survey (englisch)
 PAGER – Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response Angaben zur Intensität und Schadenswirkung von Erdbeben seit 2008, United States Geological Survey (englisch)
 Earthquake monitor – Last earthquakes worldwide for the last 48 hours. Ticker aktueller Erdbebenmeldungen des European-Mediterranean Seismological Centre (englisch)
 GEOFON Program GFZ Potsdam – Earthquake Information Service (englisch)

Sowie die Einzelnachweise:

!
Erdbeben